A Vakáció! a Vakáción a Mézga család első epizódja, a Mézga család harmadik évadjának első része, melyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A sorozat rajzai részletesebbé váltak az előzőekhez képest, így a karakterek is újratervezésen estek át. A család az epizódban Ausztrália egyik városába látogat el.

Cselekmény 

A család levelet kap Hufnágel Pistitől, aki meghívja őket két hónapra Ausztráliába, ahol levele szerint léghajógyáros és többszörös milliomos. Paulával történt levelezéséből tudja, hogy Mézgáék négytagú család, mégis öt repülőjegyet küld, mert természetesnek tartja, hogy a gyerekek nörsze lesz az ötödik utas.

Hogy felruházkodhassanak az útra, Mézgáék úgy döntenek, az ötödik repülőjegyet eladják Máris szomszédnak 20 ezer forintért. Ő meg is veszi, azonban csak kétezer forintot fizet érte tekintettel arra, hogy Mézgáék négy éve tartoznak neki 15 ezer forinttal, amire a törvényes kamat 3000. Abban egyeznek meg, hogy az iskolai szünet első napján indulnak.

A nagy napon gyakorlatilag üresen hagyják ott a lakást, mert minden bútorukat beadták a bizományi áruházba, hogy előteremtsék a pénzt az útra, de így aztán valóban úri módon (golfütőkkel is felszerelkezve) indulnak el – és örömében Paula megfogadja, hogy mostantól kezdve minden este imába foglalja Hufnágel Pisti nevét.

Utazásuknak még csak az elején tartanak, amikor Máris elbeszéléséből megtudjuk, hogy nélküle Mézgáék – nyelvtudás hiányában – eleve rossz gépre szálltak volna, amikor összekeverték az Ausztrália és az Ausztria szavakat. Paula azonban nem hajlandó beismerni, hogy rá lennének szorulva Máris segítségére, újra és újra megpróbál önállóan elboldogulni, amiből mindenféle félreértések adódnak: pl. nyolc whisky-t rendel a repülőgépen – anélkül, hogy tudna róla –, amire egy halom pénzük elmegy.

Végül megérkeznek Sydney-be, ahol nem látnak senkit, aki őket várná, pedig Paula arra számított, hogy Pisti legalább sofőrt küldet majd értük a repülőtérre. Amikor Kriszta a Hufnágel nevet kiabálja – hátha mégis meghallja valaki, akit értük küldött Pisti –, a rendőrök felfigyelnek rá. Máris megtudja tőlük, hogy el kell kobozniuk Mézgáék repülőjegyeit, mert a csekkek – amiket Pisti küldött nekik – fedezetlenek. Paula azt gondolja, ez csak valami félreértés lehet.

Ezek után Máris pénzén taxiba szállnak és a meghívólevélen szereplő címre vitetik magukat. Kiderül, hogy nem léghajógyárból írt nekik Pisti, hanem mindössze a gyárnegyed egyik sufnijából, melyen a „Steve Huffnagel and Co.” felirat mellett néhány léggömb díszeleg. Aladár csúzlival kilő egy lufit, mire egy magyarul is beszélő férfi jön elő a sufniból. Úgy mutatkozik be, hogy ő Szamek a Mester utcából és elmondja nekik, hogy Pisti – aki őt is átverte – szökésben van a rendőrök elől a hamis csekkek miatt. Aladár kap tőle egy „Huffi lufi” feliratú léggömböt, de amikor Mézgáék nem akarják ennyivel beérni, hanem szállást és teljes ellátást is követelnek Szamektól, az rájuk uszítja a kutyáit, így nem tehetnek mást, futva elmenekülnek.

Elered az eső, de Aladár nyugtatólag közli, csak negyven napig fog esni, itt ilyen az ősz. Márisnak van elég pénze egynapi szállodára, így otthagyja őket az esőben. Kriszta javaslatára csövezésre adják a fejüket: miután elhelyezkednek a nagyméretű, építkezéseken használatos betoncsövekben, hogy ott töltsék az éjszakát, elhangzik a szokásos, epizódzáró mondat Paulától, ami ezúttal így szól: „Én Istenem, jó Istenem, kerítsd elő Pistit nekem!”

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Nagy Csaba, Neményi Mária
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Gémes József, Zsilli Mária
 Háttér: Csík Márta
 Rajzolták: Danyi Gabriella, Gellérti István, Hernádi Oszkár, Kuzma Gabriella
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Szamek: Alfonzó
 Ausztrál utaskísérőnő: Géczy Dorottya
 Ausztrál napszemüveges rendőr: Szuhay Balázs

Gyártás 
Az animáció fejlődésével az új sorozat részletesebb, szebben kidolgozott rajzokat tartalmaz, ebből következik, hogy szereplőit is újra kellett tervezni. Kriszta ruhája teljes változáson esett át, Géza felsője pedig barna helyett vörös színt kapott. Az előző két sorozattól eltérően itt Aladár hangját már Geszti Péter, Máris szomszéd hangját pedig Bárdy György adta Némethy Attila és Tomanek Nándor helyett.

Utalások 
 Az epizód elején a narrátor összefoglalja az előző sorozatok eseményeit, így újrarajzolt képeket mutatnak az Üzenet a jövőből – A Mézga család különös kalandjai és a Mézga Aladár különös kalandjai sorozatokból.

Kiadása 
 A sorozat következő három epizódjával együtt ezt a részt 2003. október 15-én adták ki DVD-n, Vakáción a Mézga család 1. címen Magyarországon.
 Olaszországban az egész sorozattal együtt, két DVD-s változaton került kiadásra az epizód, magyar és olasz nyelven, 2008-ban, mint a Mézga család harmadik évada. Az epizód a "Le Vacanze" ("A vakáció") címet kapta.
 Csehországban a "K protinožcům" címet kapta a rész. (Ausztráliába) Cseh nyelvű szinkronnal 2008-ban jelent meg DVD-n a Vakáción a Mézga család DVD-gyűjtemény első kötetén, hazánkhoz hasonlóan a további három résszel együtt.

Jegyzetek

Források 

Mézga család (3. évad)